Miejscowości w USA:
 Chardon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
Gminy w USA:
 Chardon (ang. Chardon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga